Die 1. divisjon 1997 war die insgesamt 35. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die siebte unter dem Namen 1. divisjon. Sie begann am 20. April 1997 und endete am 12. Oktober 1997.

Modus 
Die Liga wurde erstmals eingleisig durchgeführt. 14 spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Zweitplatzierte stieg direkt in die Tippeligaen auf. Der Drittplatzierte spielte in der Relegation gegen den Zwölften der Tippeligaen um den letzten freien Platz für die folgende Saison in der Tippeligaen. Die vier letzten Teams stiegen in die 2. divisjon ab.

Abschlusstabelle

Play-off 
Die Spiele fanden am 26. Oktober und 2. November 1997 statt.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 1. division fotball.no
 Play-off rsssf.no

Fußballsaison 1997
1997